Гора Хаяма
Хаяма (Канаґава)
Хаяма (Коті)